Кордон Дачный — название населённых пунктов:

Россия 
 Кордон Дачный — населённый пункт в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
 Кордон Дачный — населённый пункт в Воронеж Воронежской области.